III. Mistrzostwa Europy w Boksie Kobiet odbyły się w dniach 3-10 października 2004 we włoskiej miejscowości Riccione. Po raz trzeci, w tabeli medalowej zwyciężyły Rosjanki, zdobywając 3 złote, 2 srebrne i 5 brązowych krążków.

Medalistki

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
Wyniki na Amateur-Boxing.strefa.pl

2
2004 w boksie
2004 we Włoszech